Поточари могу бити:
 Горњи Поточари, насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Доњи Поточари, насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Поточари (Брчко), насеље у општини Брчко, Дистрикт Брчко, БиХ
 Меморијални центар Сребреница — Поточари, меморијални комплекс у Доњим Поточарима